Foxley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Foxley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Foxley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Foxley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Foxley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire